Эхо любви:
 «Эхо любви» — песня из советского кинофильма 1977 года «Судьба», исп. Анна Герман, муз. Евгений Птичкин, сл. Роберт Рождественский; финалист «Песня года-1977».
 Эхо любви — концертный альбом Анны Герман.
 «Эхо любви» — советский фильм 1974 года режиссёра Болотбека Шамшиева.
 «Эхо любви» — британский фильм 2003 года режиссёра Малкольма Нидса.
 «Анна Герман. Эхо любви» — документальный фильм 2011 года режиссёра Ильи Малкина.